Osmoy puede referirse a: 

 Osmoy, comuna francesa situada en Cher.
 Osmoy, comuna francesa situada en Yvelines.